Gromada w Piecu (również Abell S0373) – gromada galaktyk znajdująca się w gwiazdozbiorze Pieca (częściowo także w gwiazdozbiorze Erydanu) w odległości 65 milionów lat świetlnych.

Gromada w Piecu znajduje się w odległości 20 milionów lat świetlnych od gromady w Erydanie. Wokół obu gromad są rozrzucone inne grupy galaktyk, z którymi obie gromady mogą tworzyć Supergromadę w Piecu zwaną też Supergromadą Południową, choć dominuje przekonanie, że obie gromady należą do Supergromady Lokalnej.

Gromada ta zawiera 54 duże galaktyki, w tym dwie ogromne galaktyki NGC 1316 i NGC 1365, z których każda jest większa niż jakakolwiek galaktyka gromady w Pannie. Jednocześnie jednak Gromada w Piecu zawiera tylko jedną trzecią porównywalnej wielkości galaktyk jak gromada w Pannie.

Największe galaktyki gromady

Zobacz też 

 Katalog gromad Abella

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

 
Gwiazdozbiór Pieca
Gwiazdozbiór Erydanu
Obiekty Abella